Alonž může být:

 Alonž (film) – část filmového pásu bez záznamu
 Alonž (chemie) – nástavec na destilační aparaturu
 Alonž (paruka) – mužská barokní paruka s dlouhými loknami
 Alonž neboli přívěsek – připojená část cenného papíru nebo jiné právní listiny